Forth – fiume della Gran Bretagna
Forth – linguaggio di programmazione
Forth – album dei The Verve
Forth – album dei Proto-Kaw